YGL steht für:
 La Grande Rivière, IATA-Code für den Flughafen in Kanada

Ygl steht für:
 Warmund Ygl († 1611), Tiroler Kartograf

Abkürzung